Maceda puede referirse a:

 Antonio Maceda Francés, futbolista español.
Comarca de Allariz-Maceda, comarca española de la provincia de Orense, Galicia.
Condado de Maceda, título nobiliario español.
Maceda, municipio español de la provincia de Orense, Galicia.
Maceda (Castroverde), localidad española de la parroquia de Montecubeiro, del municipio de Castroverde, provincia de Lugo, Galicia.
 Maceda (Corgo), parroquia civil española del municipio de Corgo, provincia de Lugo, Galicia.
Maceda (La Coruña), parroquia civil española del municipio de Mellid, provincia de La Coruña, Galicia.
Maceda (Otero de Rey), aldea española de la parroquia de Mosteiro, del municipio de Otero de Rey, provincia de Lugo, Galicia.
Maceda (Ovar), freguesia portuguesa del concelho de Ovar, distrito de Aveiro.
Maceda (Palas de Rey), parroquia civil española del municipio de Palas de Rey, provincia de Lugo, Galicia.